Jack Gilbert Graham (eigenlijk John Gilbert Graham, 1932-1957), Brits massamoordenaar
 John D. Graham (1886-1961), Amerikaans kunstschilder
 John Graham (atleet) (1956), Schots marathonloper
 John Graham (botanicus) (1805-1839), Brits botanicus
 John Graham (IRA) (1915-1997), Iers IRA-activist
 John Graham (kunstschilder) (1754-1817), Schots kunstschilder
 John Graham (militair) (1778-1821), Brits militair, stichter van Grahamstad in Zuid-Afrika
 John Graham Gilbert (eigenlijk John Graham, 1794-1866), Schots kunstschilder
 John Graham, 1st Viscount dundee, Schots edelman en militair.